Liste swadesh de 207 mots en créole guyanais.

Présentation 
Développé par le linguiste Morris Swadesh comme outil d'étude de l'évolution des langues, elle correspond à un vocabulaire de base censé se retrouver dans toutes les langues. Il en existe plusieurs versions :

version complète 207 mots
version réduite 100 mots

Liste

Notes et références 

Creole guyanais
Langue créole guyanaise